FPS () — шутер від першої особи.
 FPS () — кількість кадрів в секунду на екрані монітора чи телевізора.